Комелько́в (Комелькова) — фамилия.

Известные носители:
 Комельков, Александр Сергеевич — российский баянист.
 Комельков, Владимир Степанович (1913—1997) — советский физик, трижды лауреат Сталинской премии.
 Комельков, Михаил Сергеевич — советский военный лётчик, полковник, Герой Советского Союза.
 Комельков, Юрий Александрович — украинский издатель, галерист, коллекционер, меценат.

См. также 
 Ковелькова